Раньядуш:

 Раньядуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Раньядуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.